Peltigera är ett släkte av lavar. Peltigera ingår i familjen Peltigeraceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltigera